Ledenice kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Donje Ledenice, samhälle, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Ledenice (ort), Södra Böhmen, Okres České Budějovice, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar